Le Portrait de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray), roman d'Oscar Wilde paru en 1890.

Ce roman a inspiré plusieurs adaptations pour le cinéma et la télévision :
 Le Portrait de Dorian Gray, film américain réalisé par Albert Lewin sorti en 1945 ;
 Le Portrait de Dorian Gray, téléfilm américain réalisé par Glenn Jordan diffusé pour la première fois en 1973 ;
 Le Portrait de Dorian Gray, film français réalisé par Pierre Boutron sorti en 1977 ;
 Le Portrait de Dorian Gray, film britannique réalisé par Oliver Parker sorti en 2009.

Voir aussi 
 Portrait de Dorian Gray, un tableau d'Ivan Albright